Neersbroich steht für:
 Neersbroich (Korschenbroich), Ortsteil der Stadt Korschenbroich im Rhein-Kreis-Neuss
 Neersbroich (Mönchengladbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Mönchengladbach